Didowytschi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Didowytschi (Kiwerzi), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi
 Didowytschi (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel